Лука Сантолини (, род. 22 февраля 1985 года, Борго-Маджоре, Сан-Марино) — сан-маринский политик, капитан-регент с 1 октября 2018 года по 1 апреля 2019 года. Соправитель — Мирко Томассони.

Биография 
Член Большого Генерального совета с 2012 года. Лука Сантолини окончил факультет международных отношений Университета Болоньи и факультет журналистики Университета Урбино. Член левой партии .

Ссылки 

Капитаны-регенты Сан-Марино
Википедия:Биографии современников
Члены Генерального совета Сан-Марино